Indianapolis 500 2006 je bila devetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 28. maja 2006.

Rezultati

Kvalifikacije

Dirka 

*C - Šasija: D=Dallara; P=Panoz. 
** - Le za dirkače v istem krogu kot zmagovalec

2006 v športu
2006